Тангайл — топоним.

 Тангайл — город в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Тангайл — округ в центральной части Бангладеш, в области Дакка. 
 Тангайл-Садар — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.